Szwajcaria:
 Graubünden – niemiecka nazwa kantonu Gryzonia

Inne:
 (30798) Graubünden – planetoida
 Graubünden – szlak rowerowy w Szwajcarii
 Graubünden-Marathon – bieg maratoński w Szwajcarii